Dietoksietan se može odnositi na:

 1,1-Dietoksietan
 1,2-Dietoksietan (etilen glikol dietil etar)